Affär kan syfta på:

 Affär – en lokal avsedd för detaljhandel, se butik
 Affärsman – en person som sköter om kontakter och affärsuppgörelser
 Affärskvinna – en person som sköter om kontakter och affärsuppgörelser
 Affärstransaktion – en handling där parter utbyter varor, tjänster, betalningsmedel eller fordringar
 Kärleksaffär – en person har en sexuell relation med en annan person utan att vara gift med denna

Se även
 Skandal